Соломан има више значења:
 Соломан (Аризона)
 Соломан (Канзас)